Эрке́н-Юрт () — аул в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики. 

Административный центр муниципального образования «Эркен-Юртское сельское поселение».

География 
Аул Эркен-Юрт расположен на левом берегу реки Кубани, в северной части Ногайского района. Находится в 12 км к северу от районного центра Эркен-Шахар, в 33 км к северо-западу от Черкесска и в 24 км к югу города Невинномысск. К востоку от аула проходит административная граница республики со Ставропольским краем.

Граничит с землями населённых пунктов: Эркен-Халк на юге, Апсуа на западе и Евсеевский на севере. К юго-востоку от аула на противоположном берегу реки Кубань расположена станица — Беломечетская.

Населённый пункт расположен в равнинной зоне республики. Рельеф местности преимущественно холмистый на западе и более ровный в пойме реки Кубань. Средние высоты на территории аула составляют 382 метра над уровнем моря.
 
Через аул проходит железнодорожное полотно. Поезд следует от станции Невинномысская до Черкесска. В ауле расположена станция — «Ураковская», поезд останавливается на остановках — «Ураковская» и «Эркен-Юрт». В качестве пригородного транспорта курсируют маршрутные такси. К западу от аула проходит федеральная автотрасса Р-217.

Климат влажный умеренно-тёплый. Вегетационный период длится 140—150 дней. Среднегодовая температура составляет около от +9°С. Средние температуры января составляют −4°С; зимы умеренные, снежные. Снежный покров держится около 3 месяцев. Лето умеренно тёплое (средние температуры июля +22°С). Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм, максимум выпадает в период с апреля по июль.

История 
Аул основан князем Ураковым в 1858 году и первоначально назывался Ураковским.

В 1929 году постановлением Президиума ВЦИК аул Ураковский был переименован в Эркин-юрт.

В 2007 году аул включён в состав новообразованного Ногайского района республики.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Социальная сфера 
В ауле имеются средняя общеобразовательная школа, детская музыкальная школа и два детских сада. В 2008 году в ауле открылся спортивный зал для занятия борьбой.

Экономика 
В ауле Эркен-Юрт находится ООО «Ураковский кирпичный завод», на данный момент не функционирующий.

Известные уроженцы 
 Капаев Иса Суюнович — ногайский писатель.
 Капаев Суюн Имамалиевич — ногайский писатель и поэт.

Примечания 

Населённые пункты Ногайского района Карачаево-Черкесии